Animals. ist eine US-amerikanische Comedy-Zeichentrickserie, die 2016 erstmals auf HBO ausgestrahlt, aber nach der dritten Staffel im Jahr 2018 bereits abgesetzt wurde.

Handlung 
Die Serie zeigt humoristisch das Zusammenleben unterschiedlicher Tiere in New York City, die sprechen können und sich in vielen menschenähnlich verhalten und sich den Problemen des Alltags stellen. In jeder Folge wird dabei eine einzelne Tierart hervorgehoben.

Produktion und Veröffentlichung 
Die Serie wurde ab 2016 von Duplass Brothers Productions, HBO Entertainment und Starburns Industries in den Vereinigten Staaten produziert. Dabei sind 3 Staffeln mit 30 Episoden entstanden. Kreiert wurde die Serie von Phil Matarese und Mike Luciano, die im Original auch zahlreichen Figuren ihre Stimmen leihen. Erstmals wurde sie der Öffentlichkeit im Januar 2015 auf dem Sundance Film Festival vorgestellt. Dabei wurden die ersten zwei Episoden gezeigt, die man noch unabhängig produzierte. Kurz nach dem Auslaufen der 2. Staffel, am 19. Mai 2017, wurde eine 3. Staffel angekündigt. Nach Ausstrahlung der dritten Staffel wurde die Absetzung der Serie bekannt gegeben.

Erstmals wurde die Serie am 5. Februar 2016 auf HBO ausgestrahlt. Die deutsche Erstausstrahlung fand am 25. Mai 2016 auf Sky Atlantic HD statt.

Synchronisation

Episodenliste

Staffel 1

Staffel 2

Rezeption 
Die Serie erhält gemischte Wertungen. So hat die erste Staffel der Serie auf Rotten Tomatoes einen Score von 6,3 von 10 und auf Metacritic einen Metascore von 54 von 100.

Weblinks 
 
 
 
 Animals. auf Sky Deutschland

Einzelnachweise 

Zeichentrickserie
Comedy-Fernsehserie
Fernsehserie (Vereinigte Staaten)
Fernsehserie der 2010er Jahre
Home Box Office